Coccophagus — рід перетинчастокрилих комах родини Aphelinidae. Комахи завдовжки 1-2 мм. Паразитують на псевдощитівках (Coccidae), червецях (Pseudococcidae) і деяких інших комахах (Eriococcidae тощо). При цьому самці бувають вторинними паразитами (іноді на личинках свого ж виду).

Види 
Відомо понад 250 видів, що поширені повсюдно:

 Coccophagus acanthosceles
 Coccophagus adumbratus
 Coccophagus adustus
 Coccophagus aethiopis
 Coccophagus aethochreus
 Coccophagus afrangiatus
 Coccophagus africanus
 Coccophagus albiapicella
 Coccophagus albicoxa
 Coccophagus albusus
 Coccophagus amblydon
 Coccophagus angolensis
 Coccophagus anthracinus
 Coccophagus apricus
 Coccophagus argenteus
 Coccophagus argentifascia
 Coccophagus argiope
 Coccophagus argocoxa
 Coccophagus assamensis
 Coccophagus aterrimus
 Coccophagus atratus
 Coccophagus aurantifrons
 Coccophagus auricaput
 Coccophagus avetianae
 Coccophagus baldassarii
 Coccophagus bartletti
 Coccophagus basalis
 Coccophagus berzeliae
 Coccophagus biguttatus
 Coccophagus bimaculatus
 Coccophagus bivittatus
 Coccophagus bogoriensis
 Coccophagus brethesi
 Coccophagus brevisetus
 Coccophagus brunneus
 Coccophagus burksi
 Coccophagus candidus
 Coccophagus caophongi
 Coccophagus capensis
 Coccophagus catherinae
 Coccophagus ceroplastae
 Coccophagus chaetosus
 Coccophagus chengtuensis
 Coccophagus chilensis
 Coccophagus chloropulvinariae
 Coccophagus cinguliventris
 Coccophagus clavatus
 Coccophagus clavellatus
 Coccophagus comperei
 Coccophagus concinnus
 Coccophagus conditus
 Coccophagus cooperatus
 Coccophagus copernicus
 Coccophagus coracinus
 Coccophagus cowperi
 Coccophagus crenatus
 Coccophagus crucigerus
 Coccophagus cryptus
 Coccophagus cubaensis
 Coccophagus desantisi
 Coccophagus desertus
 Coccophagus diachraceus
 Coccophagus differens
 Coccophagus dilatatus
 Coccophagus diminutus
 Coccophagus dius
 Coccophagus eleaphilus
 Coccophagus emersoni
 Coccophagus exiguiventris
 Coccophagus fallax
 Coccophagus fasciatus
 Coccophagus flavescens
 Coccophagus flaviceps
 Coccophagus flavicorpus
 Coccophagus flavidus
 Coccophagus flavifrons
 Coccophagus flavoscutellum
 Coccophagus fletcheri
 Coccophagus formicariae
 Coccophagus fraternus
 Coccophagus funeralis
 Coccophagus gahani
 Coccophagus ghesquierei
 Coccophagus gilvus
 Coccophagus gossypariae
 Coccophagus graminis
 Coccophagus gregarius
 Coccophagus grenadensis
 Coccophagus gurneyi
 Coccophagus hanoiensis
 Coccophagus hawaiiensis
 Coccophagus hemera
 Coccophagus hibisci
 Coccophagus immaculatus
 Coccophagus impensus
 Coccophagus indochraceus
 Coccophagus inkermani
 Coccophagus insidiator
 Coccophagus insignis
 Coccophagus ishiii
 Coccophagus isipingoensis
 Coccophagus japonicus
 Coccophagus jasnoshae
 Coccophagus javensis
 Coccophagus kabulensis
 Coccophagus lepidus
 Coccophagus leptospermi
 Coccophagus longiclavatus
 Coccophagus longicornis
 Coccophagus longifasciatus
 Coccophagus longipedicellus
 Coccophagus lucani
 Coccophagus lucidus
 Coccophagus luciensis
 Coccophagus lutescens
 Coccophagus lycimnia
 Coccophagus maculipennis
 Coccophagus malthusi
 Coccophagus margaritatus
 Coccophagus mariformis
 Coccophagus matsuyamensis
 Coccophagus merceti
 Coccophagus mexicanus
 Coccophagus mexicensis
 Coccophagus multisetae
 Coccophagus narendrani
 Coccophagus nigricorpus
 Coccophagus nigritus
 Coccophagus nigropleurum
 Coccophagus nipponicus
 Coccophagus nubes
 Coccophagus nympha
 Coccophagus obscurus
 Coccophagus ochraceus
 Coccophagus oculatipennis
 Coccophagus ophicus
 Coccophagus palaeolecanii
 Coccophagus pallidiceps
 Coccophagus pallidis
 Coccophagus perflavus
 Coccophagus perhispidus
 Coccophagus pernigritus
 Coccophagus philippiae
 Coccophagus physokermis
 Coccophagus pisinnus
 Coccophagus planus
 Coccophagus poei
 Coccophagus princeps
 Coccophagus prinslooi
 Coccophagus probus
 Coccophagus propodealis
 Coccophagus provisus
 Coccophagus proximus
 Coccophagus pseudococci
 Coccophagus pseudopulvinariae
 Coccophagus pulchellus
 Coccophagus pulcini
 Coccophagus pulvinariae
 Coccophagus purpureus
 Coccophagus qenai
 Coccophagus quaestor
 Coccophagus redini
 Coccophagus restionis
 Coccophagus rjabovi
 Coccophagus robustus
 Coccophagus rosae
 Coccophagus ruizi
 Coccophagus rusti
 Coccophagus saintebeauvei
 Coccophagus saissetiae
 Coccophagus samarae
 Coccophagus scutatus
 Coccophagus scutellaris
 Coccophagus secamonei
 Coccophagus semiatratus
 Coccophagus sexvittatus
 Coccophagus shafeei
 Coccophagus shakespearella
 Coccophagus shillongensis
 Coccophagus sibiricus
 Coccophagus signatus
 Coccophagus signus
 Coccophagus silvestrii
 Coccophagus spartanus
 Coccophagus specialis
 Coccophagus speciosus
 Coccophagus spectabilis
 Coccophagus spireae
 Coccophagus srilankensis
 Coccophagus subflavescens
 Coccophagus subochraceus
 Coccophagus subsignus
 Coccophagus sudhiri
 Coccophagus tarongaensis
 Coccophagus teeceeni
 Coccophagus terani
 Coccophagus tibialis
 Coccophagus timberlakei
 Coccophagus tobiasi
 Coccophagus triangulatinotus
 Coccophagus triguttatus
 Coccophagus tropicanus
 Coccophagus tschirchii
 Coccophagus ussuriensis
 Coccophagus varius
 Coccophagus vegai
 Coccophagus viator
 Coccophagus vietnamicus
 Coccophagus yoshidae
 Coccophagus zebratus
 Coccophagus zeyai
 Coccophagus zinniae
</div>

Джерела 
 Universal Chalcidoidea Database

Aphelinidae
Роди перетинчастокрилих